Сэрэндонров (17 февраля 1894 — 2 августа 1980) — политический деятель Китайской Республики во Внутренней Монголии. Этнический монгол, родом из Харачин-Чжунци (ныне уезд Нинчэн, Чифэн).

Имена 
Монгольское имя Сэрэндонров транскрибируется на китайский как «色楞棟魯布»(). Он так же использовал китайское имя Бай Юньти () и второе имя Цзюй Чуань (). Иногда использовалось другое монгольское имя — Буянтай.

Карьера 
В 1912 году Сэрэндонров поступил в монгольско-тибетскую школу в Пекине. Впоследствии, присоединился к Гоминьдану. В 1925 году был одним из основателей Народно-революционной партии Внутренней Монголии (ВМНРП) вместе с Годаофу (Мэрсэ). В 1934 году он стал членом Комитета местной монгольской автономии. С 1948 по 1949 годы он занимал должность начальника Комиссии по вопросам Монголии и Тибета. Он переселился на Тайвань, где умер в 1980 году.

Примечания

Библиография

Литература 
 ; however, note that  warns against reliance on this entry due to «massive errors of fact and interpretation», including the name under which it is filed.

Члены Гоминьдана